I'm a Mess — пісня Еда Ширана, випущена 2014
 I'm a Mess — пісня Бібі Рекси, випущена 2018